Kardum ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Kardum (* 1987), kroatischer Fußballspieler
 Teo Kardum (* 1986), kroatischer Fußballspieler